Pausin – frazione del comune tedesco di Schönwalde-Glien
 Erik Pausin – pattinatore artistico su ghiaccio austriaco.
 Ilse Pausin – pattinatrice artistica su ghiaccio austriaca